Philippe Fabry, né en 1984, est un avocat et essayiste français.

Biographie 
Il étudie à l'Université Toulouse-I-Capitole où il obtient un doctorat en droit avec sa thèse L'État royal : Normes, justice et gouvernement dans l'œuvre de Pierre Rebuffi (1487-1557).

Il publie son premier livre Rome, du libéralisme au socialisme en 2014 dans lequel il soutient l'idée que la Rome antique a connu son développement grâce au libéralisme et sa chute à cause du socialisme. Pour ce livre, il reçoit le prix Turgot du jeune talent en 2015.

Tout en poursuivant une carrière d'avocat, Philippe Fabry publie plusieurs ouvrages liés à sa théorie du déterminisme historique qu'il nomme « historionomie ». Son Histoire du siècle à venir publiée en 2015 propose un modèle historique cyclique en comparant plusieurs civilisations. Son Atlas des guerres à venir publié en 2017 présente les conflits susceptibles de se produire à l'aune des lignes de force  structurant l'évolution des différents pays. 

Philippe Fabry coécrit avec Léo Portal en 2021 le livre Islamogauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite où les auteurs analysent les clivages politiques dans plusieurs pays au cours de l'histoire pour proposer un modèle général d'évolution des idées politiques.

En 2022, il publie Le Président absolu dans lequel il critique la  qui, selon son analyse, ne respecterait pas les standards des autres démocraties européennes. La même année, il publie La chute de l'empire européen dans lequel il analyse l'évolution de l'Union européenne.

Philippe Fabry collabore régulièrement aux journaux Causeur, L'Opinion et Contrepoints ainsi qu'au site Atlantico.

Bibliographie 
  ; rééd. Scripta Manent, 2022
  ; rééd. Scripta Manent, 2022
  ; rééd. Scripta Manent, 2022
  (thèse de doctorat)
  ; rééd. Scripta Manent, 2021
 avec Léo Portal,

Notes et références

Liens externes 
 

Historien français du XXIe siècle
Avocat français
Étudiant de l'université Toulouse-I-Capitole
Naissance en janvier 1984